Мужская сборная команда Кубы по волейболу  — команда, представляющая Кубу на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Кубинской федерацией волейбола.  В рейтинге Международной федерации волейбола от 4 февраля 2022 года занимает 13-е место.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Северной Америки

Выступления на Кубках мира

Выступления на Всемирных Кубках чемпионов

Выступления в Мировой лиге

Примечания

Ссылки

Профиль сборной Кубы на сайте Чемпионата мира 2014 
Куба
Волейбол на Кубе
Волейбол